Оле́г Андре́евич Кожемя́кин () — российский футболист, полузащитник московского «Торпедо».

Биография 
Родился 30 мая 1995 года в городе Кривой Рог, где начал заниматься футболом в клубе «Кривбасс».

В 10 лет переехал в Москву, поступил в школу «Смена». В 2013—2014 годах играл в любительском третьем дивизионе за московский «Квазар». В августе 2013 года получил предложение от команды московского «Локомотива» 1995 г. р. В сезонах 2014/15 — 2016/17 играл в первенстве ПФЛ за «Металлург» Липецк. В сезоне 2017/16 провёл два матча в молодёжном первенстве за «Локомотив» и 24 матча (один гол) — в ПФЛ за фарм-клуб «Локомотив-Казанка». Следующие два сезона отыграл в ФНЛ в составе ярославского «Шинника». Зимой 2020 года проходил просмотр в «Ростове». 20 июня 2020 года перешёл в клуб-дебютант РПЛ «Ротор» Волгоград. Первый матч провёл 11 августа в домашней игре первого тура против «Зенита» (0:2).

Статистика выступлений

Достижения 
 «Локомотив-Казанка»
 Бронзовый призёр ПФЛ (зона «Запад»): 2017/18

 «Торпедо» (Москва)
 Победитель Первого дивизиона: 2021/22
 Итого : 1 трофей

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Локомотив-Казанка»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Торпедо» Москва